chrusty – tradycyjne polskie ciastka wypiekane w okresie karnawału

Miejscowości i ich części w Polsce 

Wg TERYT w Polsce znajduje się 19 miejscowości o tej nazwie, w tym 8 podstawowych.

 Chrusty – część miasta Kielce
 Chrusty – część miasta Wieluń
 Chrusty – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski
 Chrusty – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Lisewo
 Chrusty – część wsi Miliszewy w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Ciechocin
 Chrusty – część wsi Sucha w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo
 Chrusty – kolonia wsi Aleksandrowka w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski
 Chrusty – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Chrusty – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka
 Chrusty – część wsi Sobolew w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew
 Chrusty – część wsi Żerniki Górne  w woj. świętokrzyskim, w  pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Chrusty – część wsi Dziesławice w woj. świętokrzyskim, w  pow. buskim, w gminie Stopnica
 Chrusty – przysiółek wsi Leśna-Stara Wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn
 Chrusty – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk
 Chrusty – osada wsi Mydłów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska
 Chrusty – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków
 Chrusty – kolonia wsi Kolonia Skarszewek w woj.wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków
 Chrusty – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina
 Chrusty – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Kaźmierz

Zobacz też  
 Chrósty